Carl Fredrik Wærn kan syfta på bland andra:

*Carl Fredrik Wærn (1787–1858), svensk brukspatron och riksdagsman
Carl Fredrik Wærn (1819–1899), svensk industriman, politiker och ämbetsman
Carl Fredrik Wærn (1849–1910), svensk grosshandlare